Türkiye steht für:

 Türkei, internationale Bezeichnung der Republik Türkei (Eigenbezeichnung Türkiye Cumhuriyeti)
 Türkiye Gazetesi, türkische Tageszeitung